Delicate Sound of Thunder () — двойной концертный альбом английской рок-группы Pink Floyd, записанный во время пяти концертов в августе 1988 года на стадионе Nassau Coliseum (США, Нью-Йорк, Лонг-Айленд).

В сентябре на студии Эбби Роуд было произведено сведение, а релиз был осуществлён 22 ноября 1988 года лейблами EMI Records в Великобритании и Columbia Records в Соединённых Штатах.

История 
В ноябре 1987 года участники группы уже пытались записать концертные фильм и альбом во время выступления на Omni Coliseum (США, Джорджия, Атланта), но получившийся в итоге результат оказался неудовлетворительным. Записи получились довольно неудачными, поэтому их решили не издавать отдельным диском, а лишь включить некоторые из треков бонусами в синглы к альбому A Momentary Lapse of Reason. После этого группа предприняла вторую попытку создания концертного альбома и устроила с этой целью пять ночных концертов на стадионе Nassau Coliseum, по окончании которых музыканты вернулись в Англию и на студии Эбби Роуд собрали получившийся материал в отдельную пластинку Delicate Sound of Thunder.

Delicate Sound of Thunder стал первым рок-альбомом, прозвучавшим в космосе, так как советские космонавты взяли его на Союз ТМ-7. Члены Pink Floyd присутствовали при запуске корабля. К тому же Delicate Sound of Thunder был единственным альбомом Pink Floyd, выпущенным фирмой «Мелодия» в СССР официально.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 
 Описание, тексты песен альбома и ссылки на рецензии на сайте Pink-Floyd.ru

1988
Альбомы, записанные на Abbey Road Studios
Альбомы, оформленные Стормом Торгерсоном
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Гилмором
Альбомы прогрессивного рока
Двойные альбомы
Концертные альбомы 1988 года
Концертные альбомы Columbia Records
Концертные альбомы EMI Records
Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»